I Am > I Was (произносится как «I am greater than I was») — второй студийный альбом 21 Savage, вышедший 21 декабря 2018 года. Записан при участии Джей Коула, City Girls, Offset, Post Malone, Gunna, Lil Baby, Скулбоя Кью, Project Pat, Childish Gambino и Young Nudy. Бонусный трек при участии Трэвиса Скотта вышел через три дня после релиза альбома.

Синглы 
Лид-сингл «a lot» при участии Джей Коула был выпущен 8 января 2019 года. Трек «monster» при участии Childish Gambino вышел 7 мая 2019 года.

Коммерческий успех 
Первый альбом 21 Savage, возглавивший чарт Billboard 200.

В первую неделю релиза 12 треков из альбома попали в Billboard Hot 100. Треку «a lot» удалось добраться до 12 места в чарте.

За первую неделю было продано 131,000 копий. На следующую неделю было продано 65 тысяч копий, что на 51 % меньше дебютной недели, но альбом удержал первую позицию в чарте. На третью неделю было продано 56 тысяч копий — второе место чарта — альбом уступил A Boogie wit da Hoodie с его Hoodie SZN, продавшим 58 тысяч копий.

8 января 2020 года альбом получил платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) с продажами более миллиона копий.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
  неуказанный сопродюсер
 «A Lot» содержит вокал от J. Cole
 «A&T» содержит вокал от City Girls
 «1.5» содержит вокал от Offset
 «All My Friends» содержит вокал от Post Malone
 «Can’t Leave Without It» содержит вокал от Gunna и Lil Baby
 «Good Day» содержит вокал от Schoolboy Q и Project Pat
 «Monster» содержит вокал от Childish Gambino, Braylen Green, Mario Ricks, Jr., Hattori Williams и Peyton Eleazor
 «4L» содержит вокал от Young Nudy
 «Out for the Night, Pt. 2» содержит вокал от Трэвиса Скотта

Отзывы 

Альбом i am > i was был хорошо принят критиками и слушателями. На сайте Metacritic, на основе шести рецензий, релиз получил 81 бал из 100 возможных. Оценка альбома на агрегаторе AnyDecentMusic? составила 7.2 бала из 10 возможных.

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Альбомы 21 Savage
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные TM88